Бехзад — иранская фамилия.

Известные носители 
 Кемаледдин Бехзад (ок. 1455—1535/1536) — персидский художник-миниатюарист XV-XVI веков.
 Хусейн Бехзад (1894—1968) — иранский художник XX века.